Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres)
La Chapelle-Bâton (Vienne)